Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани у дисциплини трчања на 60 метара, која је у програму од првог Европског првенства у Бечу 1970., приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима и рекордима. Резултати су приказни у секундама.

Најуспешнији појединац после 34 европска првенства био је у појединачној конкуренцији Валериј Борзов из Совјетског Савеза са 8 освојених златних медаља, док је код екипа најспешнје Уједињено Краљевство са укпно 21 од чега 12 златних, 6 сребрних и 3 бронзаних медаља.

Рекорд европских првенстава у дворани држи Двејн Чејмберс из Уједињеног Краљевства са 6,42 сек. који је постигао у полуфиналној трци Европског првенства у Торину 7. марта 2009.

{|class=wikitable style="text-align:center; 
|- 
! Европско првенство
|!  style="text-align:center; background:gold; width:200п"| 
|! style="text-align:center;"|Резултат
|!  style="text-align:center; background:silver; width:200п"| 
|! style="text-align:center;"|Резултат
|!  style="text-align:center; background:#c96; width:200п"|
|! style="text-align:center;"|Резултат
|-
|Беч 1970.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,6РЕПд
|align=left| Зенон Новош||6,7
|align=left| Јарко Топола||6,7
|-
|Софија 1971.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,6=РЕПд
|align=left| Јобшт Хиршт||6,7
|align=left| Манфред Кокот||6,8
|-
|Гренобл 1972.*детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||5,75СРд, ЕРд, РЕПд
|align=left| Александар Корнељук||5,81
|align=left| Василиос Папагеоргопулос||6,8
|-
|Ротердам 1973.детаљи 
|align=left|  Зенон Новош||6,64РЕПд
|align=left| Манфред Кокот||6,66
|align=left| Рајмо Вилен||6,71
|-
|Гетеборг 1974.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,58РЕПд
|align=left| Манфред Кокот||6,63
|align=left| Александар Корнељук||6,66
|-
|Катовицег 1975.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,59
|align=left| Александар Аксинин||6,67
|align=left| Зенон Личнерски||6,74
|-
|Минхен 1976.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,58=РЕПд, |align=left| Василиос Папагеоргопулос||6,67|align=left| Петар Петров||6,68|-
|Сан Себастијан 1977.детаљи 
|align=left| Валериј Борзов||6,59 |align=left| Кристер Гаррпенборг||6,66  |align=left| Маријан Воронин||6,67
|-
|Милано 1978.детаљи 
|align=left| Николај Колесников||6,64 |align=left| Петар Петров||6,68
|align=left| Александар Аксинин||6,73
|-
|Беч 1979.детаљи 
|align=left| Маријан Воронин||6,57РЕПд, |align=left| Лешек Дунецки||6,62|align=left| Петар Петров||6,63|-
|Зинделфинген 1980.детаљи 
|align=left| Маријан Воронин||6,62 =|align=left| Кристијан Хас||6,62 
|align=left| Александар Аксинин||6,63
|-
|Гренобл 1981.*детаљи 
|align=left| Маријан Воронин||5,65 РЕПд, НР|align=left| Владимир Муравјој||5,76
|align=left| Андреј Шљапников||6,73
|-
|Милано 1982.детаљи 
|align=left|  Маријан Воронин||6,61 |align=left| Валентин Атанасов||6,62 |align=left| Бернар Петибуа||6,66
|-
|Будимпешта 1983.детаљи 
|align=left| Стефани Тили||6,63
|align=left| Кристијан Хас||6,64 
|align=left| Валентин Атанасов||6,66 |-
|Гетеборг 1984.детаљи 
|align=left| Кристијан Хас||6,68
|align=left| Антонио Уло||6,68
|align=left| Роналд Десруел||6,69
|-
|Пиреј 1985.детаљи 
|align=left|  Мајк Макфарлејн||6,61 |align=left| Антоан Ришар||6,62 |align=left| Роналд Десруел||6,64
|-
|Мадрид 1986.детаљи 
|align=left| Роналд Десруел||6,61
|align=left| Штефен Брингман||6,64 
|align=left| Бруно Мари-Розе||6,66 =|-
|Лијевин 1987.детаљи 
|align=left| Маријан Воронин||6,51РЕПд, НР
|align=left| Пјерфранческо Павони||6,58 
|align=left| Франтишек Птачник, Антонио Уло, ||6,69
|-
|Будимпешта 1988.детаљи 
|align=left|  Линфорд Кристи||6,57
|align=left| Роналд Десруел||6,60
|align=left| Валентин Атанасов||6,60
|-
|Хаг 1989.детаљи 
|align=left| Андреас Бергер||6,56НР
|align=left| Матијас Шлихт||6,58 |align=left| Мајкл Росвес||6,59
|-
|Глазгов 1990.детаљи 
|align=left|  Линфорд Кристи||6,56
|align=left| Пјерфранческо Павони||6,59
|align=left| Јиржи Валик ||6,63
|-
|Ђенова 1992.детаљи 
|align=left| Џејсон Ливингстон||6,53
|align=left| Виталиј Савин ЗНД||6,54
|align=left| Мајкл Росвес||6,66
|-
|Париз 1994.детаљи 
|align=left| Колин Џексон||6,49РЕПд, |align=left| Александрос Терзијан||6,51  |align=left| Мајкл Росвес||6,54 |-
|Стокхолм 1984.детаљи 
|align=left| Марк Блуме||6,62
|align=left| Џејсон Џон||6,64
|align=left| Петер Карлсон||6,64
|-
|Валенсија 1998.детаљи 
|align=left| Ангелос Павлакакис||6,55
|align=left| Џејсон Гарднер||6,59
|align=left| стефан Кали||6,60
|-
|Гент 2000.детаљи 
|align=left| Џејсон Гарднер||6,49=РЕПд
|align=left| Георгиос Теодоридис||6,51 =
|align=left| Ангелос Павлакакис||6,66 =, =
|-
|Беч 2002.детаљи 
|align=left| Џејсон Гарденер||6,49=РЕПд, 
|align=left| Марк Луис-Френсис||6,55 |align=left| Антониј Довгал ||6,69
|-
|Мадрид 2005.детаљи 
|align=left| Џејсон Гарденер||6,55
|align=left| Роналд Поњон ||6,62
|align=left| Константин Васјуков}||6,62
|-
|Бирминген 2007.детаљи 
|align=left| Џејсон Гарденер||6,51
|align=left| Крејг Пикеринг||6,59 
|align=left| Роналд Поњон ||6,60
|-
|Торино 2009.детаљи 
|align=left| Двејн Чејмберс||6,46
|align=left| Фабио Черути||6,56
|align=left| Емануеле ди Грегорио ||6,56
|-
|Париз 2011.детаљи 
|align=left| Френсис Обиквелу||6,53НР, 
|align=left| Двејн Чејмберс||6,58 
|align=left| Кристоф Леметр||6,58
|-
|Гетеборг 2013.детаљи 
|align=left| Жими Вико||6,48  
|align=left| Џејмс Дасаолу||6,48  
|align=left| Микаел Туми||6,52
|-
|Праг 2015.детаљи 
|align=left| Ричард Килти||6,51
|align=left| Кристијан Блум||6,58 
|align=left| Јулијан Ројс||6,60=
|-
|Београд 2017.детаљи 
|align=left| Ричард Килти||6,56
|align=left| Јан Волко||6,58НР
|align=left| Остин Хамилтон ||6,63|}
 Због краће дворане у Греноблу 1972. и 1981. одржана је трка на 50 метара уместо редовне дисциплине трка на 60 метара.

 Биланс медаља, 60 метара у дворани мушкарци 
Стање после ЕП 2017.

 Занимљивости 
Закључно са ЕП 2015.
 Најмлађи победник —  20 година и 145 дана, Валериј Борзов, СССР 1970.
 Најмлађи освајач медаља — 19. година и 180 дана,  Марк Луис-Франсис, Уједињено Краљевство  2002.
 Најмлађи финалиста — 17 година 360 дана, Тим Гебел, Немачка, 2000.
 Најмлађи учесник — 16 година и 122 дана, Алберто Гавалда, Шпанија 2009.
 Најстарији победник —  32 године и 104 дана, Френсис Обиквелу Португалија 2008.
 Најстарији освајач медаља — 19. година и 180 дана,  Ronald Desruelles, Белгија  1988.
 Најстарији финалиста — 37 година 189 дана, Стефано Тили, Италија, 2000.
 Најстарији учесник''' — 40 година и 21 дан, Рашид Чухал, Малта 2015.

Види још

Референце 

60 метара
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани